HMS Albermarle je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Albermarle (1781) 
 HMS Albermarle (1901)

Albermarle